Il doppio del torneo di tennis Boca West International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Clark Graebner che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Ion Țiriac 6-2, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Boca West International 1975